Heinrich Runge ist der Name von

* Heinrich Runge (Heraldiker) (1817–1886), deutscher Heraldiker, Konservator und Kommunalpolitiker
 Heinrich Runge (Pädagoge) (1827–1899), deutscher Lehrer, Gymnasialdirektor und Philologe